Blagovest Stoyanov (1968) – ex canoista bulgaro
 Darko Stojanov (1990) – calciatore macedone, di ruolo difensore
 Georgi Stojanov Todorov (1858-1934) — generale bulgaro
 Ilian Stojanov (1977) – ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Ivan Stojanov (1949-2017) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Ivan Stojanov (1983) – calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Kostadin Stojanov (1986) – calciatore bulgaro
 Ljudmil Stojanov, pseudonimo di Georgi Zlatarev (1888-1973) – poeta e scrittore bulgaro
 Petăr Stojanov (1952) – politico bulgaro, presidente della Repubblica di Bulgaria dal 1997 al 2002
 Petăr Stojanov (1985) – calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Todor Stojanov Burmov (1834-1906) – politico bulgaro
 Vasil Stojanov (1971) – cestista bulgaro
 Vasil Stojanov (1979) – pallavolista bulgaro
 Vladislav Stojanov (1987) – calciatore bulgaro, di ruolo portiere

Pagine correlate
 Ivan Stojanov